Berkeley County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Berkeley County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Berkeley County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie